Dit is de wereldranglijst voor mannen van oktober 2021 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 oktober 2021.

Mannen 10